Mercedes-Benz C-Klasse, een serie automodellen van Mercedes
C-type planetoïde, een spectraalklasse van planetoïden